Хералец може бити:

 Хералец (Ждјар на Сазави), насељено мјесто у округу Ждјар на Сазави, крај Височина, Чешка Република
 Хералец (Хавличкув Брод), насељено мјесто у округу Хавличкув Брод, крај Височина, Чешка Република